Різдвяні пісні
 Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне оповідання з привидами — твір 1843 року Чарльза Діккенса.
 Різдвяний гімн — фільм 1908 року, екранізація новели Чарльза Діккенса.
 Різдвяна пісня — фільм 1910 року, одна з перших екранізацій однойменної повісті Чарлза Діккенса.
 Різдвяний гімн — фільм 1938 року, екранізація новели Чарльза Діккенса.
 Різдвяний гімн — фільм 1949 року.
 Скрудж — британський фільм 1951 року (випущений як A Christmas Carol в США).
 Різдвяний гімн — фільм 1954 року.
 Різдвяна історія — фільм 1984 року.
 Різдвяний гімн — 6-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно» 1997 року.
 Різдвяний гімн — фільм 1999 року.
 Різдвяний гімн — фільм 2004 року.
 Різдвяна історія — фільм 2009 року.
 Різдвяний гімн — різдвяний спецвипуск шостого сезону оновленого серіалу «Доктор Хто» 2010 року (213 серія).
 Різдвяна історія — британський мінісеріал 2019 року.
 Різдвяний гімн — анімаційний фільм 1971 року.
 Різдвяний гімн — австралійський анімаційний фільм 1982 року.
 Різдвяний гімн — анімаційний фільм 1997 року.
 Різдвяний гімн: історія — британський анімаційний фільм 2001 року.
 Різдвяний гімн — мюзикл 1994 року.